Riu Ebola, riu al nord a la República Democràtica del Congo de la conca del riu Congo 
 Virus d'Ebola, virus de la família Filoviridae i gènere Filovirus, situació taxonòmica que comparteix amb el virus de Marburg
 Febre hemorràgica de l'Ebola, malaltia viral altament contagiosa i mortal que pot ser causada per qualsevol tipus de virus Ebola